Typ 11 (auch Type 11 oder Typ XI) steht für
 Cmdo type 11, ein Dieseltriebwagen in der Entwicklungsgeschichte der norwegischen Triebwagen
 Gordini Type 11, ein Automodell des Automobilherstellers Gordini
 Hanomag Garant, ein Automodell des Automobilherstellers Hanomag
 Peugeot Typ 11, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 LAWA-Typ 11 (organisch geprägter Bach), ein Fließgewässertyp
 Typ 11 Leichtes Maschinengewehr, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ 11 37-mm-Infanteriegeschütz, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ 11 75-mm-Flak, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ 11 70-mm-Mörser, eine Waffe der Kaiserlich Japanischen Armee
 Typ 11 14 cm/40 Schiffsgeschütz, ein Geschütz der Kaiserlich Japanischen Marine
 Typ 11, eines der PostScript-Fontformate
 Type 11, eine Waffe des thailändischen Militärs, eine Variante des HK 33
 Type 11, NATO-Codename des sowjetischen Raketenflugzeugs Mikojan-Gurewitsch I-270